Dennis Endras, né le  à Immenstadt (Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au ERC Sonthofen, il signe ensuite par les Bayreuth Tigers pour remplacer le gardien blessé et ancien gardien de but international Udo Döhler. C'est là qu'il se fait remarquer rapidement ce qui attire l'attention du Augsburger Panther qui le signe à 19 ans. Il s'impose comme gardien titulaire du Augsburger Panther dans la DEL en 2008. Le , il signe un contrat d'un an avec le Wild du Minnesota.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international. Le sélectionneur Uwe Krupp le retient pour son premier Championnat du monde en 2009. Il a participé aux Jeux olympiques de 2010. Il est sélectionné pour le championnat du monde 2011. Le , il blanchit la Russie lors de la victoire 2-0 de l'Allemagne pour le premier match de la phase de poule. Les buts sont signés Thomas Greilinger puis Patrick Reimer. Il s'agit de la première victoire de l'Allemagne en 33 confrontations disputées lors d'un mondial.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || ESV Bayreuth || Oberliga || 13 || 690 || || 3,95 || || 1 || 2 || 13 || 705 || || 2,74 || || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || Augsburger Panther || DEL || 2 || 120 || 3 || 1,50 || 94,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || ESV Bayreuth || Oberliga || 17 || 996 || || 4,22 || || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Augsburger Panther || DEL || 5 || 145 || 14 || 5,79 || 83,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || EV Landsberg 2000 || Oberliga || 20 ||  || || 1,97 || || 3 || 2 || 8 || 498 || || 1,20 || || 2 || 0
|-
| 2006-2007 || Francfort Lions || DEL || 2 || 122 || || 2,96 || 87,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || EV Landsberg 2000 || 2.Bundesliga || 42 ||  || || 3,00 || || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || EV Landsberg 2000 || 2.Bundesliga || 29 ||  || 83 || 2,89 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || EVR Tower Stars || 2.Bundesliga || 20 ||  || 61 || 3,04 || || 0 || 0 || 4 || 242 || || 3,23 || || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Augsburger Panther || DEL || 50 ||  || 149 || 3,05 || 90,5 || 6 || 2 || 4 || 240 || || 2,50 || 92,9 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Augsburger Panther || DEL || 52 ||  || 166 || 3,28 || 90,5 || 2 || 0 || 14 || 838 || || 2,36 || 93,7 || 1 || 4
|-
| 2010-2011 || Augsburger Panther || DEL || 46 ||  || 140 || 3,14 || 90,0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 6 || 342 || 14 || 2,46 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HIFK || SM-liiga || 31 ||  || 68 || 2,20 || 92,7 || 3 || 0 || 4 || 252 || || 2,38 || 92,7 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Adler Mannheim || DEL || 41 ||  || 95 || 2,34 || 92,6 || 2 || 0 || 6 || 418 || || 2,01 || 92,9 || || 0
|-
| 2013-2014 || Adler Mannheim || DEL || 33 ||  || 81 || 2,40 || 92,5 || 7 || 0 || 5 || 326 || || 1,66 || 95,5 || || 0
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 41 ||  || 93 || 2,33 || 91,5 || 6 || 0 || 15 || 868 || || 2,21 || 91,8 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 36 ||  || 75 || 2,20 || 92,8 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 40 ||  || 94 || 2,36 || 90,3 || 2 || 0 || 3 || 179 || || 3,68 || 86,3 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Adler Mannheim || DEL || 39||||106||2,81||90,5||1||0||10||596||29||2||89||0||0
|-
| 2018-2019 || Adler Mannheim || DEL || 30|||| ||2,25||90,1|| || ||14 || || ||1,57||92,5|| ||
|-
| 2019-2020 || Adler Mannheim || DEL || 33|||| ||2,31||89,1|| || ||- || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Adler Mannheim || DEL || 20|||| ||2,03||91,9||2 || ||6 ||  || || 1,92 || 90,8 || 0|| 
|-
| 2021-2022 || Adler Mannheim || DEL ||  ||

En équipe nationale 

| 2009 || Qualifications olympiques || 2 || 80 || || 0,75 || 96,7 || 0 || 0 ||  du Groupe E
|-
| 2010 || Championnat du monde || 6 || 364 || 7 || 1,15 || 96,1 || 1 || 0 || 
|-
| 2011 || Championnat du monde || 6 || 375 || 21 || 3,36 || 89,3 || 1 || 0 ||align="left"| 
|-
| 2012 || Championnat du monde || 6 || 317 || 23 || 4,35 || 86,9 || 1 || 0 || 
|-
| 2013 || Qualifications olympiques || 1 || 62 || 2 || 1,94 || 90,5 || 0 || 0 ||  du Groupe D
|-
| 2013 || Championnat du monde || 2 || 119 || 6 || 3,03 || 88,9 || 0 || 0 || 
|-
| 2015 || Championnat du monde || 4 || 209 || 11 || 3,15 || 87,8 || 0 || 0 ||

Trophées et honneurs personnels 
DEL
 2009 : nommé débutant de l'année.

Championnat du monde
2010 : nommé meilleur joueur.
2010 : nommé meilleur gardien.
2010 : nommé dans l'équipe type des médias.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Immenstadt
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du HIFK
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du EV Landsberg
Joueur du EV Ravensbourg
Joueur du EHC Bayreuth
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand